Stalingrad a été le nom, de 1925 à 1961, de la ville du sud de la Russie nommée auparavant Tsaritsyne, et depuis 1961 Volgograd.

Le nom de Stalingrad est aujourd'hui généralement utilisé dans un contexte historique, et notamment celui de la bataille de Stalingrad (de  au ), et qui s’est révélée être un tournant majeur de la Seconde Guerre mondiale en Europe.

En relation avec cette bataille, on retrouve ce nom pour :

Lieux 
De nombreux lieux nommés ainsi après la Seconde Guerre mondiale même si plusieurs furent débaptisés après la chute de l'URSS et des régimes communistes d'Europe de l'Est. On peut citer : 
  ;
 place de la Bataille-de-Stalingrad à Paris (place de Stalingrad jusqu'en 1993) ;
 Stalingrad, une station de métro de Paris ;
 square de la Place-de-la-Bataille-de-Stalingrad, anciennement terrain vague dit de Stalingrad et alors haut lieu de l'art graffic dans les années 1980 ;
 place Stalingrad (Bordeaux) ;
  ;
 boulevard de Stalingrad (Nantes) ;
 boulevard de Stalingrad (Choisy-le-Roi) ;
 .
 .

Littérature 
 Stalingrad (roman), roman de l'écrivain allemand Theodor Plievier, publié en 1945.
 , livre de l'historien britannique Antony Beevor, publié en 1998.

Cinéma 
 Stalingrad, documentaire soviétique de , tourné pendant la bataille en 1943 ;
 Stalingrad ou Chiens, à vous de crever !, film allemand de Frank Wisbar sorti en 1959 ;
 Lettres de Stalingrad, film français de Gilles Kaltz, sorti en 1969 ;
 Stalingrad, un film américano-soviéto-tchevoslovaco-est-allemand de Iouri Ozerov, sorti en 1989 ;
 Stalingrad, un film allemand de Joseph Vilsmaier, sorti en 1993 ;
 Stalingrad, un film français de Jean-Jacques Annaud, sorti en 2001 ;
 Stalingrad, un film russe de Fiodor Bondartchouk, sorti en 2013.

Autres 
 , jeu de plateau, publié par Avalon Hill en 1963 ;
 Stalingrad, jeu vidéo sorti en 1988 ;
 Stalingrad, jeu vidéo sorti en 1995 ;
 Stalingrad, jeu vidéo sorti en 2005 ;
 La madone de Stalingrad, un dessin de la vierge fait pendant la bataille ;
 Classe Stalingrad, une classe annulée de croiseurs de bataille soviétiques d'après-guerre ;
 , navire soviétique ayant participé aux convois de l'Arctique, coulé en 1942 ;
 (2250) Stalingrad, astéroïde découvert en 1972 par Tamara Smirnova ;
 Stalingrad est le titre du treizième album et de la chanson éponyme du groupe de heavy metal allemand Accept.

Voir aussi 
 Liste de lieux nommés d'après Staline

Notes et références